Ша́йдер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Шайдер, Ганс (1889—1962) — оберфюрер СС.
 Шайдер, Рой (1932—2008) — американский актёр.
 Шайдер, Тимо (род. 1978) — немецкий автогонщик.

См. также